Нархие-Куарта, Нархиекуарта () — горная вершина в Итум-Калинском районе Чеченской республики. Гора представляет собой крутой склон Главного Кавказского хребта, через который проходит перевальная дорога в Тушетию (Грузия).
Высота над уровнем моря составляет 3888 метров, по другим данным 3531. Гора находится на границе с Грузией.

Примечания

Литература 
 
Горные вершины Чечни